Sophienhaus ist der Name mehrerer Bauwerke

 Sophienhaus (Hannover), denkmalgeschütztes Geschäftshaus in Hannover-Mitte
 Sophienhaus (Heidelberg), siehe Kurfürst-Friedrich-Gymnasium_Heidelberg#Sophienhaus
 Sophienhaus (Weimar), Diakonissen-Mutterhaus in Weimar, gestiftet von Sophie von Oranien-Nassau